1108 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1108 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области, Кандалакшский район.
 1108 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 512110.
 1108 км, Блок-пост 1108 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

Примечания